

Patronyme

 Ada de la Cruz (née en 1986), mannequin dominicaine ;
 Angela de la Cruz (1846-1932), religieuse espagnole ;
 David García de la Cruz (né en 1981), footballeur espagnol ;
 Ernesto de la Cruz (1957-1992), acteur philippin ;
 José de La Cruz Benítez (né en 1952), footballeur paraguayen ;
 Jovana de la Cruz (née en 1992), coureuse de fond péruvienne ;
 Juan Pantoja de la Cruz (1553-1608), peintre espagnol ;
 Juan Domingo de la Cruz (né en 1954), basketteur espagnol ;
 Juan de la Cruz Fernandez Miranda (né en 1974), joueur de rugby à XV argentin ;
 Juana Inés de la Cruz (1651-1695), religieuse et poétesse de la Nouvelle-Espagne ;
 Luis de la Cruz (1768-1828), explorateur et homme politique chilien ;
 María de la Cruz (1912-1995), féministe et femme politique chilienne ;
 Melissa de la Cruz (né en 1971), écrivain philippin ;
 Ramón de la Cruz (1731-1794), auteur et poète espagnol ;
 Roque de la Cruz (né en 1964), coureur cycliste espagnol ;
 Ulises de la Cruz (né en 1974), footballeur équatorien ;
 Véronique de la Cruz (né en 1974), styliste et couturière française.

Toponyme

 , dans la Région de Murcie.
 Caravaca de la Cruz est une municipalité dans la province de Murcie, Espagne.
 Exaltación de la Cruz est un partido de la province de Buenos Aires en Argentine.
 Puerto de la Cruz est une commune de l'île de Tenerife dans l'archipel des îles Canaries (Espagne).

Autre
 La Vie criminelle d'Archibald de la Cruz est un film de Luis Buñuel.
 Marlins Puerto de la Cruz est un club de baseball basé à Los Realejos, sur l'île de Tenerife, dans les îles Canaries.

Voir aussi